burját nyelv
 burját nép
 Burjátföld

 burját ábécé